Tvillinggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Tvillinggölen, sjö i Västerviks kommun, 
Stora Tvillinggölen, sjö i Västerviks kommun, 
Tvillinggölarna (Ljungs socken, Östergötland, 650019-148057), sjö i Linköpings kommun, 
Tvillinggölarna (Ljungs socken, Östergötland, 650047-148051), sjö i Linköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn